Албертс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Албертс, Виллем (род. 1984) — южноафриканский регбист, игрок национальной сборной ЮАР и клуба «Стад Франсе».
 Албертс, Шак (1926—1997) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника.

Другое 
 «Албертс» — латвийский футбольный клуб.
 «Албертс» — латвийский футбольный клуб.